Ви́дне () — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на сході району.